Veleropilina är ett släkte av blötdjur. Veleropilina ingår i familjen Neopilinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Urmollusker
Veleropilina